Прімера 2020—2021 — 47-й розіграш чемпіонату Прімери. Чемпіонат стартував 26 вересня 2020, а фінішував 17 квітня 2021. У сезоні 2020—21 брали участь п'ять клубів.

Підсумкова таблиця 

Джерело: fedhielo
Скорочення: М = підсумкове місце, І = ігри, В = перемоги, ВО = перемога в овертаймі або по булітах, ПО = поразки в овертаймі або по булітах, П = поразки, Ш = закинуті та пропущені шайби, О = набрані очки

Плей-оф

Півфінали 
 «Барселона» — «Хака» 2:0 (2:1 ОТ, 4:2)
 «Пучсарда» — «Чурі Урдін» 2:0 (5:4, 5:3)

Фінал 
 «Барселона» — «Пучсарда» 3:0 (4:3 ОТ, 7:3, 4:2)

Посилання 
 Офіційний сайт 
 Національна ліга 
 Прімера на livescore 
 Прімера на eurohockey.com 

2021
Іспанія
Іспанія
2020 в іспанському спорті
2021 в іспанському спорті